Le Pakistan a participé à 16 Jeux d'été et à 2 Jeux d'hiver. Le pays a gagné 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze, essentiellement gagnées en hockey sur gazon, depuis sa  participation en 1948.

Tableau des médailles

Par année

Par sport

Athlètes pakistanais

Liens externes 
Pakistan aux Jeux olympiques

Références